Buero ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Buero Vallejo (1916–2000), spanischer Dramenautor und Maler
 Enrique Buero (1891–1975), uruguayischer Diplomat und Rinderzüchter, Vize-Präsident des Weltfußballverbandes

Siehe auch:

 Büro